Heterochthonius är ett släkte av kvalster. Heterochthonius ingår i familjen Heterochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Heterochthonius